osoby:
 Feliks Parnell – polski tancerz 
 Maria Parnell – polska tancerka 
szkoły:
 Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi
miejscowości w USA:
 Parnell – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 Parnell – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
gminy w USA:
 Parnell (ang. Parnell Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sheridan
 Parnell (ang. Parnell Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Parnell (ang. Parnell Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Traverse
 Parnell (ang. Parnell Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings